Casey at the Bat – cortometraggio del 1899 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Casey at the Bat – cortometraggio del 1913 diretto da James Young
Casey at the Bat – film del 1916 diretto da Lloyd Ingraham
Casey at the Bat – cortometraggio del 1922 diretto da Lee De Forest
Casey at the Bat – film del 1927 diretto da Monte Brice
Casey at the Bat – corto di animazione del 1946 diretto da Jack Kinney